Peru
Rioja, település Peruban

 Spanyolország
Rioja, község Almería tartományban